Ґіркалніс — містечко в Расейняйському районі Литви.
 Ґіркалніс — село в в Расейняйському районі Литви.